Henri de Luxembourg, mort le , fut comte à Luxembourg () de 1026 à 1047 et duc de Bavière () de 1042 à 1047. Il était fils de Frédéric de Luxembourg, comte en Moselgau, et peut-être d'Ermentrude de Gleiberg.

En 1026, il hérite de son oncle  du comté de Luxembourg, ainsi que des charges d'avoué des abbayes Saint-Maximin de Trêves et Saint-Willibrod d'Echternach. En 1042, il reçut de l'empereur le duché de Bavière, que son oncle avait également tenu.

Il ne se maria pas et son frère Gislebert lui succéda au Luxembourg, tandis que la Bavière revint à l'empereur.

Ascendance

Référence 
 .

Liens externes 
 

Henri Luxembourg 2
Henri 07
Henri 2
Décès en 1047